A 2022-es magyar amerikaifutball-bajnokság a tizennyolcadik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), mely 2022. április 16-án vette kezdetét.

HFL
A kiemelt bajnokság (Veolia HFL) 2022-es szezonjára a 2021-es szezon mind a négy csapata (a Budapest Cowbells, a Budapest Wolves, a Fehérvár Enthroners és a Győr Sharks) nevezett, valamint a 2021-es évet a Divízió I-ben töltő (és azt veretlenül megnyerő) Miskolc Steelers is visszatért a HFL-be. A bajnokság alapszakasza 5 fordulóból állt, minden csapat mindenkivel játszott, és minden csapatnak 1 pihenőhete volt. A rájátszásba az első 4 csapat jutott be, akik elődöntőt játszottak a Hungarian Bowl-ba kerülésért.

A bajnokság mérkőzései televízióban nem kerültek közvetítésre, de minden mérkőzést többkamerás YouTube-streamen adott a szövetség HFL TV nevű csatornája.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Divízió I.) 7 csapat részvételével zajlott:
a 2021-as Divízió I-ből a Budapest Cowbells 2, a Budapest Titans, a DEAC Gladiators, a Szombathely Crushers és a VSD Rangers
a 2021-es Divízió II-ből a Guardians és a Tatabánya Mustangs
A 7 csapat 6-6 mérkőzést játszott az alapszakaszban. A rájátszásba a 4 legjobb csapat került be, az elődöntő 2 győztese mérkőzött meg a Pannon Bowl-on.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A harmadosztályú bajnokság (Divízió II.) 13 nevezővel indult. A 2021-es Divízió I-ből a Dabas Sparks és az Eger Heroes osztályt váltott, a Budapest Wolves 2, a Pécs Legioners, a Fehérvár Enthroners 2, a Diósd Saints, a Levelek Spartans, az Újpest Bulldogs, a CFS Guardians, a Dunaújváros Gorillaz és a Wolverines maradt Divízió II-es. A Miskolc Renegades újra nevezett a bajnokságba, míg új résztvevőként az Oroszlány Bears debütált. A Kaposvár Hornets megszűnt. A 13 csapat 4 mérkőzést játszott az alapszakaszban, ahonnan az első két helyezett az elődöntőbe, a 3-6. helyezettek a wild card körbe jutottak.

Alapszakasz

Rájátszás

Jegyzetek

További információk 

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság